The Turn of a Friendly Card (album); een elpee van The Alan Parsons Project
The Turn of a Friendly Card (nummer); een nummer van die elpee/ compact disc
The Turn of a Friendly Card (single); een single van de elpee